Azucena puede designar:

 Al nombre femenino Azucena.

Plantas 
 A cualquiera de las plantas del género Lilium, conocidas también como lirios o lises:
 El nombre común de la planta Lilium candidum.
 El nombre común de la planta Lilium longiflorum.
 El nombre común de la planta Lilium martagon.
 El nombre común de la planta Calendula officinalis.
 El nombre común de la planta Calochortus leichtlinii.
 El nombre común de la planta Gladiolus italicus
 El nombre común de la planta Iris pseudacorus.
 El nombre común de la planta Pancratium maritimum
 En México, cualquiera de las plantas del género Arum

Otros 
 La colección de historietas española "Azucena" (1946-1971).
 La telenovela venezolana de 1984 Azucena.
 La gitana, un personaje de la ópera de Giuseppe Verdi, El trovador.
 La leyenda sobre un fantasma en una autopista peruana, Azucena.

Arabismos